Александр Эггер (; 22 декабря 1979, Больцано, Италия) — итальянский хоккеист, защитник. Игрок клуба «Больцано» и сборной Италии по хоккею с шайбой.

Биография 
Александр Эггер начал хоккейную карьеру в клубе «Больцано». В 2000 году стал чемпионом Италии в составе клуба. Летом 2005 года перешёл в «Риттен Спорт», где провёл три сезона. В 2008 году состоялось возвращение Эггера в «Больцано». С 2010 года Александр Эггер — капитан клуба. В 2014 году вместе с клубом стал выступать в австрийском чемпионате. За юниорскую сборную Италии сыграл на чемпионате 1997 года. В 2003 году дебютировал за взрослую сборную.

Статистика выступлений

Клубная карьера

Международная карьера

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Италии
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Больцано»
Игроки ХК «Риттен Спорт»
Игроки сборной Италии по хоккею с шайбой